De Europese kampioenschappen judo worden sinds 1951 door de European Judo Union georganiseerd.

Edities

Mannen

Vrouwen

Gemengd

Externe links 
  Officiële website